Le mot cartel peut faire référence à :

Dans le sens d’« affiche » ou d’« encadrement décoratif » 
 Un cartel, une plaque ou une étiquette, fixée à proximité immédiate d'un monument ou d'un objet de collection publique ou privée (œuvre d'art, pièce de collection historique, ethnologique, technologique ou scientifique), et donnant diverses informations : titre ou nom, auteur ou découvreur, provenance, date et lieu, signification ou usage...
 Encadrement décoratif qui orne le cadran de certaines horloges portatives destinées à être suspendues sur la paroi d'une pièce à vivre dans une habitation.

L'horloge ou la pendule elle-même.

 Un cartel est une affiche de corrida.

Dans le sens de « lettre de défi » 
 Un cartel est un défi d’ordre privé par lequel est proposé un duel.
 Le Cartel des Mines est un tournoi sportif opposant les différentes écoles des Mines d'Europe.

Dans le sens d’« entente » 
 En économie, un cartel désigne un oligopole où les quelques vendeurs obtiennent le contrôle d'un marché par entente formelle.
 En droit, un cartel désigne une forme élaborée de coopération horizontale entre entreprises indépendantes. 
 En politique, un cartel est une alliance entre groupes politiques en vue d'une action commune.
 En Colombie et au Mexique, un cartel de la drogue est une organisation criminelle.

Arts, musique, etc. 
Le mot est généralement utilisé à partir de l'acception du mot cartel comme « entente ».

Littérature 
 Cartel est un roman policier de Don Winslow publié en 2015.
 Cartel est un roman de Paul-Loup Sulitzer publié en 1990.

Théâtre 
 À Paris, le Cartel des Quatre, ou le Cartel, ou Théâtres du Cartel, est une association de théâtres.
 Cartel, spectacle créé en 2013 par Michel Schweizer

Musique 
 À Los Angeles, le South Central Cartel est un groupe de gangsta rap.
 Au Mexique, le Cartel de Santa est un groupe de hip-hop.

Jeux vidéo 
 Dans la série de jeux vidéo Half-Life, le Cartel est une organisation extraterrestre qui a envahi la Terre.
 Dans le jeu World of Warcraft, le Cartel Gentepression est un regroupement de Gobelins.

Télévision et cinéma 
Le Cartel (Kingpin) est une télésuite américaine.
 Dans le feuilleton télévisé Prison Break, une organisation porte aussi ce nom : Le Cartel.
 Dans Breaking Bad, Le Cartel est une association de dealers.
 Cartel, film de Ridley Scott sorti en 2013.

Horlogerie 
 Le mot désigne l'ornement qui entoure le cadran de certaines pendules faites pour être appliquées au mur dans un appartement et, par extension, la pendule même.

Psychanalyse 

 Le cartel est un groupe de travail structuré selon des modalités particulières, proposé par Jacques Lacan et qui se compose de . L'École de la Cause Freudienne (association de psychanalyse reconnue d'utilité publique) perpétue ce mode de travail.

Notes et références